Mbacké peut désigner :
Mbacké, une ville du Sénégal
le département de Mbacké au Sénégal
Mbacké Baari (Sagatta Dioloff), un village du Sénégal

Serigne Abdoul Ahad Mbacké, personnalité religieuse sénégalaise (mouridisme)
Serigne Fallou Mbacké, personnalité religieuse sénégalaise (mouridisme)
Mame Seck Mbacké, femme de lettres sénégalaise 
 Serigne Modou Kara Mbacké, personnalité religieuse et politique sénégalaise
Serigne Saliou Mbacké, personnalité religieuse sénégalaise (mouridisme)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme